Anama kan syfta på följande:

 Anama (djur) – ett släkte skalbaggar
 Anamã – kommun i delstaten Amazonas i Brasilien